

Codici 
 LOT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Nexrad di Chicago (Stati Uniti)
 LOT – codice vettore ICAO di Polskie Linie Lotnicze LOT
 lot – codice ISO 639-3 della lingua otuho

Geografia 
 Lot – dipartimento dei Midi-Pirenei (Francia)
 Lot – fiume francese, affluente della Garonna
 Lot – ex comune e località nel comune di Beersel (Belgio)

Personaggi 
 Lot – personaggio biblico, nipote di Abramo
 Lot – personaggio del ciclo arturiano, cognato di Re Artù

Persone 
 Davide Lot  – cestista italiano
 Ferdinand Lot – storico francese

Altro 
 Polskie Linie Lotnicze LOT – Compagnia aerea polacca
 Lot – antica unità di misura tedesca usata sia per il titolo dei metalli preziosi (in sedicesimi) sia come unità di massa

Altri progetti